Desa Sendang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,24, long 110,56), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 110,65), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,84, long 110,87), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 110,95), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 111,25), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,72, long 110,70), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,77), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 109,93), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,84), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,99), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 111,41), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 111,13), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 111,74), 
 Desa Sendang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 113,63), 

Robotskapade Indonesienförgreningar